«Hips Don’t Lie» () — второй сингл колумбийской певицы Шакиры из её второго англоязычного студийного альбома Oral Fixation, Vol. 2 (2005), записанный при участии рэпера Вайклефа Жана, выпущенный 28 февраля 2006 года.

После релиза «Hips Don’t Lie» получил много положительных отзывов от музыкальных критиков. Сингл получил несколько наград, включая People’s Choice Award, MTV Latin America Video Music Award и MTV Video Music Award. «Hips Don’t Lie» достиг #1 в чартах 55 стран, в том числе в американском чарте Billboard Hot 100, став её первым синглом #1 в этой стране. Также он побил рекорд по количеству ротаций на радио в Соединённых Штатах. Песня была сертифицирована дважды платиновой Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), где было продано более 3-х млн. копий. Продавшись тиражом более 10 млн. экземпляров на рубеже десятилетия, трек стал самым продаваемым синглом 21 века.

Список композиций 
CD single
 «Hips Don’t Lie» featuring Wyclef Jean — 3:41
 «Dreams for Plans» — 4:02
 «Hips Don’t Lie» (Wyclef's Mixshow Mix) featuring Wyclef Jean — 4:09

Maxi CD single
 «Hips Don’t Lie» featuring Wyclef Jean — 3:41
 «Hips Don’t Lie» (Wyclef Remix) featuring Wyclef Jean — 3:59
 «Hips Don’t Lie» (Wyclef's Mixshow Mix) featuring Wyclef Jean — 4:09
 «Hips Don’t Lie» (Wyclef Remix Instrumental) featuring Wyclef Jean — 3:57
 «Hips Don’t Lie»/«Bamboo» (2006 FIFA World Cup Version) — 3:24
 «Será Será (Las Caderas No Mienten)» (Spanish version) — 3:35

2-tracks Maxi single
 «Hips Don’t Lie»
 «Dreams for Plans»

Japanese release
 «Hips Don’t Lie» featuring Wyclef Jean — 3:41
 «Hips Don’t Lie»/«Bamboo» (2006 FIFA World Cup Version) featuring Wyclef Jean
 «Será Será (Las Caderas No Mienten)» (Spanish version) featuring Wyclef Jean — 3:41
 «Hips Don’t Lie» (DJ Kazzanova Remix) featuring Wyclef Jean

Ringle
 «Hips Don’t Lie» featuring Wyclef Jean — 3:41
 «Hips Don’t Lie» (Wyclef's Mixshow Mix) featuring Wyclef Jean — 4:09
 «Será Será (Las Caderas No Mienten)» (Spanish version) featuring Wyclef Jean — 3:41

Награды и номинации 

|-
| rowspan="18"|2006
| rowspan="3" |Billboard Music Awards
| Поп-сингл года
|
|-
| Top Pop 100 Airplay Track
|
|-
| Top Hot 100 Single
|
|-
| BMI Awards
| BMI Urban Award - Billboard No. 1s
|
|-
| Echo Awards
| Лучший международный сингл
|
|-
| Grammy Awards
| Лучшее совместное вокальное поп-исполнение
|
|-
| Los Premios MTV Latinoamérica
| Песня года
|
|-
| rowspan="3" |Latin Billboard Music Awards
| Hot Latin Song of the Year-Vocal Duet or Collaboration
|
|-
| Latin Pop Airplay Song of the Year - Duo or Group
|
|-
| Hot Latin Songs of the Year
|
|-
| MTV Europe Music Awards
| Лучшая песня
|
|-
| MTV Video Music Awards
| Лучшее женское видео
|
|-
| rowspan="6"|MTV Video Music Awards
| Лучшее поп-видео
|
|-
| Лучшее танцевальное видео
|
|-
| Лучшее видео года
|
|-
| Viewer's Choice Awards
|
|-
| Лучшая хореография в видео
|
|-
| Лучшая художественная работа в видео
|
|-
| 2007
| International Dance Music Awards
| Лучший латинский/реггетон-трек
|
|-

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания 

Песни 2005 года
Песни Шакиры
Песни Вайклефа Жана
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Pop 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Песни, написанные Шакирой
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs
Песни о танце